Le mot correction peut désigner l'action de corriger, son résultat, ou le fait d'être correct.

 dans l'enseignement, correction des copies
 en optique, correction de la vue
 dans l'édition, l'imprimerie et la presse, lecture et correction des épreuves avant publication
 en matière de peine, infliger une correction
 en gestion de la qualité, correction d'une non-conformité
 en logique mathématique, la propriété de correction d'un système

Voir aussi :
 (correction orthographique ou typographique)
Correction gamma (optique)
Correction locale (informatique)